Комнен Андрич (; 1 июля 1995, Нови Пазар, Союзная Республика Югославия) — сербский футболист, нападающий французского клуба «Клермон».

Карьера

Клубная карьера 
Андрич начал заниматься футболом в клубе «Рудар» из Бальеваца, затем перешёл в «Раднички» из Крагуеваца.

27 февраля 2013 года нападающий дебютировал в Суперлиге Сербии, выйдя на замену в матче с «Радом». 17 августа того же года Комнен отметился первым забитым мячом в игре с «Напредаком».

В конце летнего трансферного окна 2014 года Андрич перешёл в белградский ОФК. Первый матч в новой команде нападающий провёл 29 октября 2014 года против «Партизана». 19 июля 2015 года Комнен отметился дебютным забитым мячом, открыв счёт в игре с «Црвеной Звездой», 21 мая 2016 года нападающий отметился дублем в ворота «Ягодины»

Всего в сезоне 2015/16 Комнен принял участие в 26 играх чемпионата и забил 7 мячей, став лучшим бомбардиром команды, но ОФК, заняв 15 место, покинул высший футбольный дивизион Сербии.

Летом 2016 года перешёл в португальский «Белененсиш». В 2019 году перешёл в загребское «Динамо».

16 октября 2020 перешёл на правах аренды в российский клуб «Уфа». Дебютировал 21 октября в матче против клуба «Чертаново» (4:0) в Кубке России и забил гол.

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Сербии (до 20 лет), за которую провёл два матча и забил 1 мяч.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте utakmica.rs
 Профиль на сайте ОФК

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Раднички» Крагуевац
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Интер» Запрешич
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Клермон»